Code
SEK est un code, qui signifie :
 couronne, la monnaie de la Suède, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 les Spezialeinsatzkommando (SEK) sont des unités d'intervention de la police allemande